Portunus (geslacht), een geslacht van krabben
 Portunus (Romeinse god)
 Portunus (ROV), een Nederlands onderwater inspectievoertuig op rupsbanden